Boden kan syfta på:

Bodens kommun – en kommun i Norrbottens län i landskapet Norrbotten
Boden – tätort i Bodens kommun 
Bodens stad – en tidigare kommun i Norrbottens län 1919–1970
 Bodens municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Överluleå landskommun 14896–1919
 Bodens centralstation – en järnvägsstation i Boden
Bodens HF – ishockeyförening i Sverige
Bodens IK – idrottsklubb i Sverige
Bodens BK – idrottsförening i Sverige
Boden Arena evenemangsarena i Sverige
Bodens fästning – fästning i Sverige, 
 Boden, Rheinland-Pfalz – en kommun i Tyskland
 Boden (tidning) – en tidigare dagstidning 
S/S Boden – fartyg
6528 Boden – en asteroid